Con il termine "alleati" si intende genericamente i membri di un'alleanza. Altri significati sono:
 Alleati – gli Alleati nella prima guerra mondiale
 Alleati – gli Alleati nella seconda guerra mondiale